Le canton de Beaumont est le nom porté par plusieurs divisions administratives françaises :

 Le canton de Beaumont, situé dans le département du Puy-de-Dôme.
 Jusqu'en 2001, un canton de Beaumont existait dans le département de la Dordogne. Il a été renommé en canton de Beaumont-du-Périgord à la suite du changement de nom de son chef-lieu.
 Jusqu'en 1991, un canton de Beaumont existait dans le département de la Manche. Il a été renommé en canton de Beaumont-Hague à la suite du changement de nom de son chef-lieu.

Homonymies partielles 
Par ailleurs, bien que l'homonymie ne soit pas stricte comme ci-dessus, il existe également :

 le canton de Beaumont-de-Lomagne, situé dans le département de Tarn-et-Garonne ;
 le canton de Beaumont-du-Périgord, situé dans le département de la Dordogne ;
 le canton de Beaumont-Hague, situé dans le département de la Manche ;
 le canton de Beaumont-le-Roger, situé dans le département de l'Eure ;
 le canton de Beaumont-sur-Oise, situé dans le département du Val-d'Oise ;
 le canton de Beaumont-sur-Sarthe, situé dans le département de la Sarthe.